HMAS Cairns je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Cairns (J183)

Glej tudi 
 HMAS Cairns (pomorska baza)

Cairns